Shapwick – miejscowość w hrabstwie Dorset (Anglia)
 Shapwick – miejscowość w hrabstwie Somerset (Anglia)